

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Czeszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz 
 Czeszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław